Бро́нино — деревня в Лихославльском районе Тверской области России, входит в состав Микшинского сельского поселения.

Расположена на 18 км автодороги Лихославль — Толмачи, в 5 км до центра сельского поселения Микшино. Песчано-гравийные дороги соединяют её с деревнями Гришкино, Прядчиха, Старчиха, Пиногощи, Костюшино.

Деревня основана во второй половине XVII века, когда дворцовые земли заселялись корелянами — переселенцами из районов, отошедших к Шведскому государству после Смутного времени.

Крепостное право, на сколько это возможно, не затронуло Бронино, и на протяжении своего существования в этот период деревня сохраняла свой удельный статус.

Учитывая пограничное расположение деревни между различными административными единицами, в разных годах XVIII—XIX века она принадлежала к Бельской, Золотинской, Горицкой, Дорской и Кузовинской волости. Кроме того, деревня в этот период сначала относилась к Новгородской губернии, а позже к Тверской.

Этимология 
Существует несколько вариантов происхождения названия деревни Бронино.

 Учитывая преобладание карельского населения на момент образования текущего поселения, филологи склоняются к версии с карельскими корнями названия деревни. Так, слово bron’i у ряда карельских народов (Муезерский район) означает «ворона».
 Если взять во внимание возможность славянского происхождения названия, исходящее не от местного населения, а от владельцев земель, предоставивших их для заселения карелам, то в картотеке Словаря белозерских говоров обнаруживается слово bronь, которое трактуется как «верхняя часть снопа».

Выше представлены основные этимологические варианты происхождения названия деревни, подкрепленные филологическими исследованиями, тогда как существует множество других легенд, передающихся из уст в уста местными жителями.

Физико-географическая характеристика 
Грунтовые воды залегают на незначительной глубине. В деревне находится пруд, используемый для рыбного хозяйства. В окрестных болотистых лесах свой исток берёт ручей Макишинский и Чёрный, оба ручья являются притоками реки Тресны. Источник питьевой воды — колодец.

Преобладают суглинистые почвы. Деревенские поля засевались рожью, овсом и ячменем. В деревне сохранился плодово-ягодный сад. На приусадебных участках наилучший рост показывают: картофель, лук, морковь, свекла, капуста, чеснок, репа и тыква.

История 
XII век — деревня входила в состав Новгородских земель, снабжала новгородских купцов сельскохозяйственными продуктами и товарами народного промысла.

XIII—XIV век — поселение неоднократно подвергалось набегам татаро-монголов, литовцев, поляков. Долгое время территория была объектом соперничества между Москвой, Новгородом и Тверью.

XV век — земли деревни отошли Московскому княжеству и получили дворцовый статус.

XVI век — организация починка для выращивания ржи, овса и ячменя для нужд царского двора.

XVII век — поселение опустело из-за бремени войны с литовцами, поляками, голода 1600—1602 гг., заключительный удар нанесла чума в 1644—1654 гг. Только во второй половине XVII века пустошь, по решению царя Алексея Михайловича Романова, стала заселяться карелами из Приладожья.

1658 год — основание удельной деревни Бронино.

XVIII век — в деревне начали появляться мещане, налаживается торговля с купцами ближайших сёл.

По сведениям 1859 года, Бронино — удельная и казённая деревня 1-го стана Новоторжского уезда Тверской губернии по левую сторону Бежецкого тракта от Торжка к Бежецку, в 49 верстах от уездного города и 17 верстах от становой квартиры, с 25 дворами, часовней и 155 жителями (70 мужчин, 85 женщин).

XIX век — запуск Николаевской железной дороги открыл новые пути сбыта продукции, существенно повысился уровень жизни селян, начали строиться каменные церкви и кирпичные дома. В Бронино начала работу часовня Святого мученика Власия и святителя Модеста. Население деревни Бронино превысило отметку в 200 жителей. Крестьяне держали 52 лошади, 11 жеребят, 62 коровы и быка, 41 нетель и бычка, 37 телят и 61 овцу.

1931 год — появился первый колхоз в деревне «Трудовое Бронино».

1937—1939 гг. — деревня входила в Карельский национальный округ.

1997 год — по данным на 1 января 1997 г., в деревне осталось 26 хозяйств с 63 жителями.

Население 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, в деревне проживало 40 человек (15 мужчин, 25 женщин), русские составляли 57 % населения, карелы — 35 %.

Экономика 
Жители деревни принимают активное участие в различных региональных культурных мероприятиях, представляя на них продукты собственного производства и промысла.

Местные жители занимаются скотоводством (овцы и козы), птицеводством, имеют свои пасеки, производят молочные продукты, в том числе известный в регионе козий сыр из Бронино.

Достопримечательности 
 Советская фото-зона «Агитпункт».
 Дом бронинских ворон.
 Бронино подворье.

Местные жители проводят экскурсии по окрестностям деревни, знакомя с укладом жизни тверских карел и достопримечательностями культурного наследия различных исторических эпох.

Религия 
В деревне, на месте остова часовни Святого мученика Власия и святителя Модеста, установлен памятный крест.

Местные жители исповедуют православие и язычество.

Примечания 

Населённые пункты Лихославльского района